Убераба () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Триангулу-Минейру-и-Алту-Паранаиба. Население составляет 	346 024	 человека (на 2010 год). Площадь — 	9 373,693	 км². Плотность населения — 	36,91	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 5 333 898 370,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 15 041,15 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Кампу-Флориду
 Консейсан-дас-Алагоас
 Конкиста
 Делта
 Убераба
 Верисиму
 Агуа-Комприда

Микрорегионы штата Минас-Жерайс